Кортеж — урочистий похід, виїзд
 Кортеж — у математиці — впорядкована та скінченна сукупність елементів
 «Кортеж» — сімейство російських автомобілів представницького класу
 Кортеж  або рядок — структурований елемент даних у таблиці бази даних